Callgirl oder Call-Girl (engl. call girl) steht für:

 eine Prostituierte, siehe Prostitution#Begleitservice und Besuchsprostitution 
 Call Girl (2007), portugiesischer Spielfilm von António-Pedro Vasconcelos
 Callgirl (2009), slowenischer Spielfilm von Damjan Kozole
 Call Girl (2012), schwedischer Spielfilm von Mikael Marcimain